L'Internationale touvaine (cyrillique touvain : Кайгамчыктыг интернационал) est .

Paroles 
En cyrillique touvain :
Кадагааты каргызынга
Качыгдадып чораан арат,
Качыгдалдан чарып алган
Кайгамчыктыг Интернационал.

Иштикиниң эзергээнге
Эзергэдип чораан арат,
Эзергэктен чарып алган
Энерелдиг Интернационал.

Бөмбүрзектиң кырынайга
Бүдүүлүкке чораан арат,
Бүрүн эрге тыпсып берген
Бүзүрелдиг Интернационал.

Үлетпүрчин тараачынның
Үнүп турар хувускаалын
Үргүлчү-ле баштап турар
Үш-ле дугаар Интернационал.

Lien externe 
 Хуун-Хуур-Ту — Кайгамчыктыг интернационал , interprétation par le groupe touvain de musique traditionnelle Huun-Huur-Tu (Хуун-Хуур-Ту) sur la chaîne Youtube de CulturesInMusic 

Touva
Hymne national
Musique touvaine